Міста:
 Миколаїв — Миколаївська область, обласний центр
 Миколаїв — Львівська область, Львівський район, (до 17 липня 2020 — Миколаївський район), колишній районний центр

Села:
 Миколаїв — Львівська область, Львівський район (до 17 липня 2020 — Пустомитівський район)
 Миколаїв — Львівська область, Червоноградський район (до 17 липня 2020 — Радехівський район)
 Миколаїв — Хмельницька область, Хмельницький район
 Миколаїв — Чернігівська область, Ніжинський район (до 17 липня 2020 — Бобровицький район)

Спортивні клуби
 МБК «Миколаїв» — український баскетбольний клуб з Миколаєва Миколаївської області
 МФК «Миколаїв» — український футбольний клуб з Миколаєва Миколаївської області
 ФК «Миколаїв» — український футбольний клуб з Миколаєва Львівської області

Інше
 Миколаїв — міжнародний аеропорт, розташований в місті Миколаїв
 Миколаїв — миколаївський міжміський та міжнародний автовокзал, розташований в Миколаєві
 Миколаїв — вантажно-пасажирська залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці
 «Миколаїв» — нічний швидкий фірмовий пасажирський поїзд сполученням Миколаїв — Київ — Рівне
 «Миколаїв» — готель у Миколаєві
 «Миколаїв» — фрегат Військово-Морських Сил України
 «Миколаїв» — добровольчий батальйон патрульної служби поліції особливого призначення

Див. також 
 Ніколаєв
 Миколаїв-Вантажний — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці